Svenska Superligan 2015/2016 var Sveriges högsta division i innebandy för damer säsongen 2015/2016. 14 lag deltog i grundserien där alla lag deltog i en grundserie om totalt 26 omgångar, där de åtta främsta gick vidare till slutspel och de två sista flyttades ner till Allsvenskan.

Pixbo Wallenstam IBK blev svenska mästare efter att ha besegrat KAIS Mora IF i finalen.

Grundserien

Tabell

Slutspel
Kvartsfinaler och semifinaler avgjordes i bäst av fem matcher. Finalen avgjordes i en match som spelades den 16 april 2016 i Tele2 Arena, Stockholm.

Källor

Externa länkar
 Svenska superligan

Sport i Sverige 2016
Sport i Sverige 2015
Innebandysäsongen 2015/2016
2015/2016